Красногорский сельский округ

Калининградская область 

 Красногорский сельский округ Гусевского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Красногорский сельский округ Котельничского района

Московская область 

 Красногорский сельский округ Мытищинского района (1994—2006)

Омская область 

 Красногорский сельский округ Полтавского района

Северная Осетия 

 Кировский сельский округ Ардонского района

Тверская область 

 Красногорский сельский округ Калининского района (до 2005 года)
 Красногорский сельский округ Максатихинского района (до 2005 года)